Ouara bezeichnet:

 Ouara (Benin), Stadt in Benin 
 Ouara (Tschad), Stadt und Département im Tschad

 Ouara (Baraswana), Nebenfluss des Baraswana in Nigeria
 Ouara (Mbomou), Nebenfluss des Mbomou in der Zentralafrikanischen Republik

 einen Ort in Neukaledonien, siehe Le Mont-Dore